Babek ist der Familienname von
 Tomáš Bábek (* 1987), tschechischer Radrennfahrer

Babek bezeichnet:
 Babek (Film), aserbaidschanischer Film aus dem Jahr 1979

Siehe auch:
 Babək